Manaure (Cesar)
 Manaure (La Guajira)